Degtjarjow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Degtjarjow (* 1955), russischer Kanute 
 Grigori Grigorjewitsch Degtjarjow (1958–2011), sowjetisch-russischer Leichtathlet 
 Jegor Andrejewitsch Degtjarjow (* 1992), russischer Schwimmer 
 Pjotr Alexejewitsch Degtjarjow (1903–1985), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Wassili Alexejewitsch Degtjarjow (1880–1949), russischer und sowjetischer Waffenkonstrukteur und Generalmajor

Siehe auch:
 RPD (Maschinengewehr), Hand-Maschinengewehr Degtjarjows